LUB ou lub est un code ou un sigle qui signifie :
 (7506) Lub, un astéroïde de la Ceinture principale d'astéroïde ;
 Luba-katanga, selon les normes ISO 639 des codes de langue.